Emanuel Ginóbili, detto Manu (1977) – ex cestista argentino con cittadinanza italiana
 Sebastián Ginóbili (1972) – ex cestista e allenatore di pallacanestro argentino, fratello del cestista Emanuel